Ilova gora je ime več naselij:
 Mala Ilova Gora
 Velika Ilova Gora

Glej tudi 
 Ilova gora - gora